На цій сторінці наведено перелік меморіальних дерев під назвою «Дуб Богдана Хмельницького»:
 Дуб Богдана Хмельницького — Вінницька область, Оратівський район
 Дуб Богдана Хмельницького — Львівська область, Дрогобицький район
 Дуб Богдана Хмельницького — Рівненська область, Млинівський район, ботанічна пам'ятка природи
 Дуб Богдана Хмельницького — Тернопільська область, Бережанський район, ботанічна пам'ятка природи

Інше 
 Три вікові дуби Б. Хмельницького — Львівська область, Пустомитівський район, ботанічна пам'ятка природи

Див. також 
 Богданів дуб
 Віковий дуб
 Вікові дуби
 Дуб звичайний (1 дерево)
 Дуб Шевченка

Об'єкти, названі на честь Богдана Хмельницького